Eunice schemcephala är en ringmaskart. Eunice schemcephala ingår i släktet Eunice och familjen Eunicidae. Utöver nominatformen finns också underarten E. s. cubana.

Källor 

Havsborstmaskar
schemcephala